Diego Tardelli (1985), Braziliaans voetballer
 Marco Tardelli (1954), Italiaans voetballer en voetbaltrainer